|-
| (41301) 1999 XP127||||6 грудня 1999||Обсерваторія Ґноска||Стефано Спозетті
|-
| (41302) 1999 XO129||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41303) 1999 XP139||||2 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (41304) 1999 XA141||||2 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (41305) 1999 XK143||||15 грудня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (41306) 1999 XT146||||7 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (41307) 1999 XA149||||8 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (41308) 1999 XA154||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41309) 1999 XT157||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41310) 1999 XC158||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41311) 1999 XR166||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41312) 1999 XU167||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41313) 1999 XD168||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41314) 1999 XN168||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41315) 1999 XU168||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41316) 1999 XJ187||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41317) 1999 XO191||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41318) 1999 XT196||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41319) 1999 XJ208||||13 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41320) 1999 XJ209||||13 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41321) 1999 XM209||||13 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41322) 1999 XK212||||14 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41323) 1999 XM212||||14 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41324) 1999 XO212||||14 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41325) 1999 XR212||||14 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41326) 1999 XY212||||14 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41327) 1999 XD217||||13 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (41328) 1999 XP220||||14 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41329) 1999 XM221||||15 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41330) 1999 XU225||||13 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (41331) 1999 XB232||||9 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41332) 1999 XM233||||3 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41333) 1999 XL238||||3 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41334) 1999 XE242||||13 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (41335) 1999 XL244||||3 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41336) 1999 XX244||||4 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (41337) 1999 XN258||||5 грудня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (41338) 1999 YF4||||25 грудня 1999||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (41339) 1999 YR9||||31 грудня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (41340) 1999 YO14||||31 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41341) 1999 YZ21||||30 грудня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (41342) 1999 YC23||||30 грудня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (41343) 2000 AY9||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41344) 2000 AR16||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41345) 2000 AB18||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41346) 2000 AW19||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41347) 2000 AR22||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41348) 2000 AH23||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41349) 2000 AA24||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41350) 2000 AJ25||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41351) 2000 AS27||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41352) 2000 AT31||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41353) 2000 AB33||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41354) 2000 AW33||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41355) 2000 AF36||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41356) 2000 AZ51||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41357) 2000 AD52||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41358) 2000 AJ54||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41359) 2000 AG55||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41360) 2000 AN68||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41361) 2000 AO76||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41362) 2000 AJ81||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41363) 2000 AA90||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41364) 2000 AD96||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41365) 2000 AO98||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41366) 2000 AU98||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41367) 2000 AP99||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41368) 2000 AA100||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41369) 2000 AG100||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41370) 2000 AA101||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41371) 2000 AB101||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41372) 2000 AC101||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41373) 2000 AR101||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41374) 2000 AW101||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41375) 2000 AD102||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41376) 2000 AT103||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41377) 2000 AB104||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41378) 2000 AP105||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41379) 2000 AS105||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41380) 2000 AM113||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41381) 2000 AG117||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41382) 2000 AV124||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41383) 2000 AH138||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41384) 2000 AJ138||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41385) 2000 AQ138||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41386) 2000 AD140||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41387) 2000 AE140||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41388) 2000 AJ140||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41389) 2000 AM140||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41390) 2000 AX145||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41391) 2000 AX148||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41392) 2000 AA149||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41393) 2000 AV151||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41394) 2000 AW162||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41395) 2000 AY169||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41396) 2000 AG175||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41397) 2000 AS175||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41398) 2000 AH177||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41399) 2000 AR177||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41400) 2000 AR185||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

41300